Saint-Étienne Métropole ist ein französischer Gemeindeverband mit Rechtsform einer Métropole im Département Loire. Er umschließt den Ballungsraum der Stadt Saint-Étienne, die auch den Verwaltungssitz des Verbandes beherbergt. Der Gemeindeverband besteht aus 53 Gemeinden, sein Präsident ist Gaël Perdriau.

Historische Entwicklung 
Bei seiner Gründung am 21. Dezember 1995 war der Gemeindeverband zunächst eine Communauté de communes mit Saint-Étienne und 21 weiteren Mitgliedsgemeinden. In den darauffolgenden Jahren schlossen sich weitere Gemeinden an, so dass bei der Umwandlung in eine Communauté d’agglomération am 13. Dezember 2000 34 Gemeinden dazugehörten. Die Vergrößerungen um neun Gemeinden im Jahr 2003 und um Andrézieux-Bouthéon und La Fouillouse 2013 erhöhten die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 45. Mit Wirkung vom 1. Januar 2016 wurde der Verband in die Rechtsform einer Communauté urbaine transferiert.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2017 schlossen sich im Zuge der Gebietsreform acht weitere Gemeinden dem Gemeindeverband an, die bisher in anderen Verbänden organisiert waren.

Per 1. Januar 2018 wechselte die Rechtsform schließlich in die einer Métropole.

Aufgaben 
Zu den vorgeschriebenen Kompetenzen gehören die Entwicklung und Förderung wirtschaftlicher Aktivitäten und des Tourismus sowie die Raumplanung auf Basis eines Schéma de Cohérence Territoriale. Der Gemeindeverband bestimmt die Wohnungsbaupolitik. In Umweltbelangen betreibt er die Abwasserentsorgung, die Müllentsorgung und ist allgemein für den Immissionsschutz zuständig. Er betreibt außerdem die Straßenmeisterei und Teile des öffentlichen Nahverkehrs/Schulbusverkehrs. Zusätzlich baut und unterhält der Verband Kultur- und Sporteinrichtungen und fördert Veranstaltungen in diesen Bereichen.

Mitgliedsgemeinden

Weblinks 
 Offizielle Website des Gemeindeverbandes (französisch)

Einzelnachweise 

SaintEtienneMetropole
Gemeindeverband im Département Loire
Gegründet 2000